Narwa ist
 der Beiname der russischen Fernstraße A 180, siehe A180 (Russland)
 Narwa (Japanisches Meer), Fluss in der russischen Region Primorje
 Narwa (Primorje), Ort in der russischen Region Primorje

die eingedeutschte Schreibweise von
 Narva (Stadt) in Estland
 Narva (Fluss), russisch-estnischer Grenzfluss

Siehe auch:
 Narva